|-
| 37501 - || 2130 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37502 - || 2257 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37503 - || 2288 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37504 - || 3052 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37505 - || 3062 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37506 - || 3107 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37507 - || 3141 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37508 - || 3190 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37509 - || 3192 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37510 - || 3235 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37511 - || 3303 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37512 - || 4197 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37513 - || 5068 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37514 - || 1118 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37515 - || 2008 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37516 - || 2027 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37517 - || 2134 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37518 - || 2410 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 3040 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37520 - || 3193 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37521 - || 3280 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37522 - || 3367 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37523 - || 4076 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37524 - || 4375 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37525 - || 5127 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37526 - || 5721 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37527 - ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 37528 - || 1975 SX || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 37529 - ||  || 12 martie 1977 || Kiso || , 
|-
| 37530 - ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 37531 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37532 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37533 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37534 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 37535 - || 1981 DP || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37536 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37537 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37538 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37539 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37540 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37541 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37542 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37543 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37544 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37545 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37546 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37547 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37548 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37549 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37550 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37551 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37552 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37553 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37554 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37555 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 37556 Svyaztie ||  || 28 august 1982 ||  || N. S. Cernîh, B. G. Marsden
|-
| 37557 - || 1984 JR || 9 mai 1984 || Palomar || 
|-
| 37558 ||  || 22 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 37559 - || 1985 UR || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 37560 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 37561 - || 1988 CR || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37562 - || 1988 MA || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 37563 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 37564 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 37565 - ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 37566 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37567 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37568 - || 1989 TP || 4 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 37569 || 1989 UG || 23 octombrie 1989 || Gekko || 
|-
| 37570 ||  || 25 octombrie 1989 || Gekko || Y. Oshima
|-
| 37571 ||  || 25 octombrie 1989 || Gekko || Y. Oshima
|-
| 37572 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 37573 Enricocaruso ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 37574 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37575 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37576 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37577 || 1990 RG || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37578 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37579 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37580 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37581 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37582 Faraday ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37583 Ramonkhanna ||  || 13 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37584 Schleiden ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37585 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37586 - ||  || 23 ianuarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 37587 - ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 37588 Lynnecox ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 37589 - ||  || 9 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 37590 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 37591 - ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 37592 - ||  || 3 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37593 || 1991 UJ || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 37594 - ||  || 29 octombrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37595 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 37596 - ||  || 9 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37597 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 37598 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 37599 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 37600 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-